Правительство Дини — 51-е правительство Итальянской Республики, действовавшее с 10 мая 1994 по 17 января 1995 года под председательством Сильвио Берлускони.

Общие сведения 
Первое правительство, сформированное , сменило  Чампи.

История 
10 мая 1994 года Сильвио Берлускони сформировал своё первое правительство, которое существовало до 17 января 1995 года (он подал в отставку 22 декабря 1994 года, когда кабинет лишился поддержки парламентского большинства и последовали две инициативы голосования за доверие — со стороны Лиги Севера и Итальянской народной партии). Созданию этого правительства предшествовал кризис итальянской политической системы, который начался зимой 1993 года вследствие вакуума, образовавшегося в разгар операции «Чистые руки» из-за коррупционных обвинений против основных партий страны. В январе 1994 года в эфире всех телевизионных компаний Берлускони появилось его обращение с разъяснениями мотивов, побудивших включиться в политическую борьбу, а уже 27 марта 1994 года состоялись выборы, победу на которых одержала «Вперёд, Италия» в союзе с Лигой Севера и Национальным альянсом-Итальянским социальным движением. В июне 1994 года после победы правоцентристов на европейских и муниципальных выборах Акилле Оккетто ушёл в отставку с поста национального секретаря Демократической партии левых сил (в июле его сменил Массимо Д’Алема). В ноябре 1994 года Берлускони был вызван в прокуратуру Милана для дачи показаний по делу его финансовой группы, в декабре видный участник операции «Чистые руки» Антонио Ди Пьетро ушёл в отставку. 17 декабря 1994 года Лига Севера решила выйти из правительства и перейти в оппозицию, а 19 декабря инициировала вотум доверия правительству. 22 декабря 1994 года Берлускони явился в Квиринальский дворец и передал президенту Италии Оскару Луиджи Скальфаро заявление об отставке.

Список

Аппарат правительства

Министры

Министры без портфеля

Примечания

Ссылки 
 

Правительство Италии
Политика Италии
Появились в 1994 году в Италии